Kabinett Beck bezeichnet verschiedene Landesregierungen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz unter Kurt Beck:
Kabinett Beck I, 1994–1996
Kabinett Beck II, 1996–2001
Kabinett Beck III, 2001–2006
Kabinett Beck IV, 2006–2011
Kabinett Beck V, 2011–2013